

Geografia 
 Nuova Zelanda
 Morningside – sobborgo di Auckland
 Morningside – città del Distretto di Whangarei

 Regno Unito
 Morningside – zona di Edimburgo

 Stati Uniti d'America
 Morningside – census-designated place della Contea di Beadle, Dakota del Sud
 Morningside – città della Contea di Prince George's, Maryland
 Morningside – census-designated place della Contea di Eddy, Nuovo Messico

Musica 
 Morningside – traccia dell'album Little Voice di Sara Bareilles del 2008